Nicanor ou Nikanor () pode referir-se a:

Nicanor, o Elefante — general macedónio; 
Nicanor (general selêucida) — morto em 
Nicanor, o Diácono — um dos Sete Diáconos; morto em 

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história